Slovo TV Sever má více významů:

 Kabelová televize Sever – Bývalá regionální kabelová televize vysílající v severních Čechách.
 TV Sever (Ostrava) – Bývalá regionální televize vysílající na frekvenci Premiéry TV, později TV Prima, z Ostravy.
 TV Sever (Žilina) – Bývalá slovenská regionální televize vysílající v okolí slovenské Žiliny.
 TV Severka – Slovenská regionální televize vysílající v severní části Slovenska.
 TV Sever (Brno) – Internetová televize městské části Brno-sever.

Externí odkazy